tegulum – część aparatu kopulacyjnego samców pająków
 tegulum – narząd w przedniej części ciała roztoczy